Lil steht für:
 weiblicher Vorname, siehe Lilli #Schreibweise Lil

lil steht für:
 Lillooet (Sprache) (ISO-639-3-Code), indigene Salish-Sprache Nordamerikas

LIL steht für:
 FlyLAL-Lithuanian Airlines (ICAO-Code), litauische Fluggesellschaft
 Fly Lili (ICAO-Code), rumänische Fluggesellschaft
 Flughafen Lille (IATA-Code) im Département Nord, Frankreich

Siehe auch:
 Lill

Abkürzung